Прову́лок Ма́ршала Го́ворова — назва провулку у деяких населених пунктах України.

 Провулок Маршала Говорова — колишня назва Камінь-Каширського провулку в місті Київ.
 Провулок Маршала Говорова — провулок у місті Кременчук Полтавської області.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки